Удзи:

 Удзи — город в префектуре Киото, примыкающий к югу Киото в Японии.
 Удзи — разновидность общественно-политической родовой организации в древней Японии V—IX веков.